Prima Lega 2012-2013 – edizione del campionato di calcio dell'Iraq
 Prima Lega 2012-2013 – edizione del campionato di calcio del Kuwait
 Prima Lega 2012-2013 – edizione del campionato di calcio del Bahrein